Ce terme peut désigner :
 Strategic Target System, un  engin cible dérivé du missile balistique Polaris ;
 Special Tactics And Rescue Service, une unité spéciale de police, dans la série Resident Evil ;
 STARS (STARStreet), une série télévisée britannique de 2001-2002. 

Homonymie